Katharine Towne (Hollywood; 17 de julio de 1978) es una actriz estadounidense.

Biografía 
Katharine Towne es hija de la actriz Julie Payne y el guionista Robert Towne, sus abuelos John Payne y Anne Shirley también fueron actores.

Carrera cinematográfica
Hizo su debut en el drama de la película Cool Girl (1998), junto a Dominique Swain y Sean Patrick Flanery. En la comedia The Bachelor (1999) apareció en el papel de Monique junto a Chris O'Donnell y Renée Zellweger. En el thriller Shadow of Truth (2000) estuvo junto a Harrison Ford y Michelle Pfeiffer.

En la comedia Sol Goode (2001) y en la película para televisión Close to Home (2001) interpretó uno de los papeles principales. En SF Comedy Evolution (2001) interpretó al alumno del profesor Harry Block (Orlando Jones) Nadine , que trata de coquetear con el profesor. La película de terror LD 50 Lethal Dose (2003) fue seguida por otro papel protagónico. En la comedia Easy Six(2003), apareció en uno de los papeles principales junto a Julian Sands y James Belushi.

Vida personal
Towne estuvo casada con el actor Charlie Hunnam desde 1999 a 2002; su relación comenzó cuando se conocieron para una audición en la serie Dawson's Creek en 1999.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Actrices de cine
Actores de televisión